Парламентские выборы в Норвегии проходили 21 октября 1924 года. Результатом стала победа коалиции Консервативной и Левой либеральной партий, которая получила 54 из 150 мест в Стортинге.

Результаты 
Эти выборы были единственными парламентскими выборами в Норвегии, когда все три партии социалистического рабочего движения баллотировались на выборах: социал-демократы покинули Рабочую партию в 1921 году и сохранили в 1924 году восемь мест, которые они получили в 1921 году, в то время как Коммунистическая партия ворвалась в норвежскую политику в 1923 году и сразу выиграла шесть мест. Рабочая партия потеряла пять мест. Фермерская партия получила хорошую отдачу в виде небольшого увеличения числа голосов за счёт пяти новых мест. Для Рабочей партии это были четвёртые выборы подряд со снижением. Из-за фрагментированной политической ситуации, которая не позволяла кому-либо сформировать правительство большинства, левое правительство Йохана Лудвига Мовинкеля, просуществовало до 1926 года, когда её сменило консервативное-лево-либеральное правительство под руководством Ивара Ликке.

Примечания 

Выборы в Норвегии
Норвегия
1924 год в Норвегии
Октябрь 1924 года